Muñopedro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Muñopedro (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Muñopedro (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar